Antoine Descloux, né le  à Romanens, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1985-1986 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 11 || 0 || 0 || 0 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 11 || 0 || 2 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 22 || 0 || 2 || 2 || 25 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 35 || 3 || 3 || 6 || 26 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 1990-1991 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 33 || 3 || 8 || 11 || 24 || 8 || 1 || 2 || 3 || 8 
|-
| 1991-1992 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 36 || 5 || 3 || 8 || 45 || 14 || 4 || 2 || 6 || 14 
|-
| 1992-1993 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 35 || 4 || 6 || 10 || 78 || 11 || 2 || 0 || 2 || 8 
|-
| 1993-1994 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 35 || 5 || 3 || 8 || 20 || 11 || 2 || 0 || 2 || 8 
|-
| 1994-1995 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 36 || 4 || 4 || 8 || 28 || 8 || 0 || 1 || 1 || 6 
|-
| 1995-1996 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 36 || 6 || 9 || 15 || 24 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 1996-1997 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 46 || 7 || 10 || 17 || 50 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1997-1998 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 28 || 1 || 9 || 10 || 22 || 11 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| 1998-1999 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 40 || 5 || 7 || 12 || 46 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 1999-2000 || SC Langnau Tigers || LNA
|| 43 || 7 || 12 || 19 || 34 || 6 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| 2000-2001 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 21 || 1 || 7 || 8 || 12 || 5 || 1 || 3 || 4 || 2 
|-
| 2001-2002 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 44 || 4 || 6 || 10 || 34 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2002-2003 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 37 || 1 || 4 || 5 || 37 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Lausanne Hockey Club  || LNA
|| 35 || 0 || 6 || 6 || 30 || 4 || 2 || 0 || 2 || 4 

|585||56||101||157||539||96||12||13||25||74

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en août 1969
Naissance dans le district de la Gruyère
Sportif fribourgeois
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du Lausanne HC
Défenseur de hockey sur glace